

Architettura 
 Palazzo Grataroli casa Marenzi – edificio storico a Bergamo

Persone 
 Armando Marenzi – allenatore di calcio ed ex calciatore croato, centrocampista
 Franz Anton Marenzi von Tagliuno und Talgate – generale e geologo austriaco
 Franz Karl Marenzi von Tagliuno und Talgate – generale austro-ungarico
 Gabriel Franz Marenzi von Tagliuno und Talgate – generale austro-ungarico